Piszczek – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 4657 osoby, według nowszych, internetowych danych noszą je 5435 osoby. Nazwisko pochodzi od słowa piszczeć i jest najbardziej rozpowszechnione w południowo-środkowej i północno-zachodniej Polsce.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Adolf Piszczek (ur. 1937) – polski elektromonter i polityk;
 Filip Piszczek (ur. 1995) – polski piłkarz;
 Grzegorz Piszczek (ur. 1976) – polski perkusista;
 Józef Piszczek (1912–1967) – polski profesor nauk rolniczych;
 Kazimierz Piszczek (1923–1987) – podpułkownik Milicji Obywatelskiej;
 Łukasz Piszczek (ur. 1985) – polski piłkarz;
 Tadeusz Piszczek (1924–2004) – polski historyk i etnograf amator.

Przypisy 

Polskie nazwiska